Hrvatski kup 2017./18. je 26. izdanje hrvatskoga kupa u vaterpolu. Završni turnir se održao 16. i 17. prosinca 2017. godine u Zagrebu. Svoj treći uzastopni i ukupno trinaesti naslov nadmoćno je osvojio dubrovački Jug.

Skupine

Skupina A (Dubrovnik)

Skupina B (Šibenik)

Završni turnir

Ždrijeb

Utakmice

Poluzavršnica

Završnica

Poveznice  
 Prvenstvo Hrvatske 2018. 
 1. B HVL 2018.

Izvori 

2017